Wassertal ist der Name folgender Orte:

 Wassertal (Gemeinde Krieglach), Ortsteil von Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Wassertal (Gutensteiner Alpen), Quellregion der Trauch, Grenze zwischen den Gutensteiner Alpen und dem Göller-Gippel-Zug, Niederösterreich

Wassertal steht im Deutschen für:
 das Tal des Vaser bei Vișeu de Sus in Rumänien, siehe Wassertalbahn